De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Estland en Rusland, waar men in februari 1918 dertien dagen oversloeg. Omdat Rusland ten tijde van de overgang in burgeroorlog was, werd de kalender in oostelijke gebieden mogelijk later ingevoerd.

Overgangskalender
1918
Geschiedenis van Rusland
Geschiedenis van Estland